Анна Сергеевна Мартинсон (в браке Мартинсон-Габай; , Москва, РСФСР — 26 ноября , Рослин, штат Нью Йорк) — советская и американская художница театра и кино.

Биография 
Родилась 12 мая 1928 года в Москве в семье выдающегося актёра Сергея Александровича Мартинсона (1899—1984) и актрисы Екатерины Ильиничны Мартинсон (урождённая Ильина).

Работала художником-декоратором в театре и художником по костюмам в театре и кино («Мосфильм»).

В 1954 году вышла замуж за основателя Московского Камерного Оркестра Рудольфа Баршая. Сын Владимир (род. 1955). После развода в 1962 году вышла замуж за режиссёра Генриха Сауловича Габая. Дочери — Екатерина и Татьяна (род. 1963).

В 1972 году эмигрировала с семьёй в Израиль, оттуда через несколько лет в Америку. Участвовала в многочисленных выставках как художница.

В 2000 году в России вышел альбом репродукций «Анна Мартинсон».

Скончалась 26 ноября 2012 года в Нью-Йорке на 85-м году жизни.

Фильмография 
Художник по костюмам:
 «Каток и скрипка» (1960, реж. Тарковский)
 «Пёс Барбос и необычный кросс» (1961, Гайдай)
 «49 дней» (1962)
 «Именем революции» (1963, реж. Габай)
 «Лебедев против Лебедева» (1965, реж. Габай)
 «Время счастливых находок» (1969, реж. Габай)
и другие.

Ссылки 

Родившиеся в Москве
Умершие в Нью-Йорке
Персоналии по алфавиту
Художники по костюмам СССР
Театральные художники СССР